Montering (telescoop)
 Monteren (kooktechniek)